Chinook steht für:

 Chinook (Volk), nordamerikanischer Indianerstamm
 Chinook, indigene nordamerikanische Sprache, siehe Chinook-Sprachen
 Chinook Wawa, Pidgin-Sprache im amerikanisch-kanadischen Pazifikraum
 Chinook (Wind), föhnartiger Fallwind in den östlichen Rocky Mountains
 Chinook (Hunderasse), US-amerikanisch
 Chinook (Software), damespielendes KI-Programm
 Chinook, US-amerikanischer Transporthubschrauber, siehe Boeing-Vertol CH-47

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chinook (Montana), Stadt im Blaine County
 Chinook (Washington)